Божонка — название населённых пунктов.

Россия 
 Божонка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Божонка — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Божонка — деревня в Сонковском районе Тверской области.